O Campeonato Carioca de Hóquei é a competição estadual desse esporte em Rio de Janeiro. É realizado desde 2009. Atualmente é organizado pela FHPERJ.
O atual Campeão Carioca é o Boavista Sport Club.

Participantes 2009
 Esporte Clube Corrêas 
 Boavista Sport Club
 Boa Esperança Futebol Clube
 Casa de Portugal de Teresópolis

Lista dos campeões

Campeonato Carioca

Títulos por clube 
 Campeonato Carioca

Ligações Externas

Sítios Brasileiros
 Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
 Blog 7 Esporte sobre Hóquei Brasileiro
 FHPERJ

Sítios de Clubes Brasileiros
 Esporte Clube Corrêas
 Clube Internacional de Regatas
 Clube Português do Recife
 Casa de Portugal de Teresópolis
 Fortaleza Esporte Clube
 Clube Náutico Capibaribe
 Sport Clube do Recife
 Associação Portuguesa dos Desportos

Internacional
  Historial de Hóquei em todo o Mundo
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
  Cumhoquei-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
 rink-hockey-news-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Inglês)

Rio Janeiro
Hoquei
Hóquei do Rio de Janeiro